Lee Young-jin (이영진) può riferirsi a:

Lee Young-jin (1963) – calciatore sudcoreano
Lee Young-jin (1972) – calciatore sudcoreano
Lee Young-jin (1981) – attrice sudcoreana